Prüßmann ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Prüßmann (1899–1980), deutscher Maler und Grafiker
 Sebastian Prüßmann (* 1980), deutscher Koch